Алекса́ндр Васи́льевич Зими́н (5 июля 1948, Брянск, РСФСР, СССР) — советский и российский тренер по боксу, работавший со многими известными российскими боксёрами. Профессор кафедры теории и методики бокса НГУ имени П. Ф. Лесгафта. Заслуженный тренер России, Всемирным боксёрским советом дважды признавался тренером года.

Биография 
Александр Зимин родился 5 июля 1948 года в Брянске. В возрасте семнадцати лет переехал в Ленинград, окончил Ленинградский институт физической культуры. С юных лет активно занимался боксом, получил в этой дисциплине звание мастера спорта, но большего успеха добился именно на тренерской работе. В период 1976—1990 работал тренером-преподавателем в НГУ имени П. Ф. Лесгафта. Одновременно с этим долгое время занимал должность главного тренера сборной Ленинграда, потом был приглашён тренером в сборную СССР, был тренером Госкомспорта СССР, признан заслуженным тренером РСФСР.

Во время перестройки в 1990 году уехал в Японию, где успешно тренировал первых советских профессионалов: Юрия Арбачакова, Орзубека Назарова, Вячеслава Яновского, Вячеслава Яковлева. Позже в Японии его учениками были россияне Матвей Цындыжапов и Александр Бахтин. В мае 2007 года стал личным тренером Николая Валуева и помог ему вернуть титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации. В 2012 году работал с Александром Поветкиным, готовил его к бою с Марко Хуком, позже принимал участие в подготовке Дениса Лебедева и Ростислава Плечко.

Примечания

Ссылки 
 Зимин Александр Васильевич — в зале славы НГУ имени П. Ф. Лесгафта

Выпускники Университета имени Лесгафта
Боксёры СССР
Мастера спорта СССР
Тренеры по боксу СССР
Тренеры России по боксу
Заслуженные тренеры России
Преподаватели Университета имени Лесгафта